Джимми Смит (Jimmy Smith, полное имя — Джеймс Оскар Смит (James Oscar Smith);  — ) — американский джазовый органист. Внёс значительный вклад в развитие техники игры и импровизации на Хаммонд-органе и популяризацию этого инструмента.

Родился в Норристауне, округ Монтгомери, штат Пенсильвания, 8 декабря 1925 года. На становление музыкального стиля повлияли госпел и блюз. Достиг известности в 1950-х годах, когда его записи пользовались спросом в музыкальных автоматах. В последующие два десятилетия Смит во многом повлиял на формирование стиля, известного как соул-джаз. Известен также как исполнитель хард-бопа.

За свою более чем полувековую карьеру оставил большое наследие в звукозаписи. В 1966 году записал альбом-сюиту вариаций на темы из сюиты «Петя и волк» С. С. Прокофьева. Последней работой стал записанный совместно с молодым органистом Джои Дефранческо альбом Legacy. Умер в 2005 в возрасте 79 лет. Похоронен в Филадельфии, на кладбище Merion Memorial Park.

Дискография

Альбомы 
Blue Note

 1956: A New Sound… A New Star… Jimmy Smith at the Organ, Volume 1
 1956: :en:A New Sound A New Star: Jimmy Smith at the Organ Volume 2
 1956: The Incredible Jimmy Smith at the Organ
 1956: At Club Baby Grand, Volume One
 1956: At Club Baby Grand, Volume Two
 1957: :en:A Date with Jimmy Smith Volume One
 1957: :en:A Date with Jimmy Smith Volume Two
 1957: Jimmy Smith at the Organ, Vol. 1
 1957: Jimmy Smith at the Organ, Vol. 2
 1957: :en:The Sounds of Jimmy Smith
 1957: :en:Plays Pretty Just for You
 1957: :en:Jimmy Smith Trio + LD
 1957: :en:Groovin' at Small's Paradise
 1958: House Party
 1958: The Sermon!
 1958: Confirmation
 1958: Softly as a Summer Breeze
 1958: Cool Blues
 1958: Six Views of the Blues
 1959: Home Cookin'
 1960: Crazy! Baby
 1960: Open House
 1960: Plain Talk
 1960: Midnight Special
 1960: Back at the Chicken Shack
 1961: Straight Life
 1962: Plays Fats Waller
 1963: I’m Movin' On
 1963: Bucket!
 1963: Rockin' the Boat
 1963: Prayer Meetin'
 1981: On the Sunny Side
 1985: One Night with Blue Note, Preserved — Vol. 3
 1986: Go for Watcha Know
 1993: The Master
 1993: The Master II

Verve

 1962: Bashin'
 1963: Any Number Can Win
 1963: Blue Bash! (with Kenny Burrell)
 1963: Hobo Flats
 1963: Live at the Village Gate (Metro)
 1964: The Cat
 1964: Who’s Afraid of Virginia Woolf?
 1964: Christmas Cookin'
 1965: Monster
 1965: Organ Grinder Swing 
 1965: Got My Mojo Workin''' 
 1965: In Hamburg Live (Metro)
 1965: Live in Concert / Paris / Salle Pleyel Live (Metro)
 1965: La métamorphose des cloportes (Soundtrack)
 1966: Hoochie Coochie Man 
 1966: Peter & the Wolf 1966: Jimmy & Wes: The Dynamic Duo (with Wes Montgomery)
 1966: Further Adventures of Jimmy and Wes (with Wes Montgomery)
 1967: Respect 1967: Plays the Standards (Sunset SUS-5175/SUM-1175)
 1967: Best of Jimmy Smith 1968: The Boss 1968: Livin' It Up 1968: Stay Loose 1968: Live Salle Pleyel (Trema)
 1970: Groove Drops 1971: The Other Side of Jimmy Smith 1971: I’m Gonna Git Myself Together 1971: In a Plain Brown Wrapper 1972: History of Jimmy Smith 1972: Bluesmith 1972: Root Down — Live 1973: Portuguese Soul 1995: Damn! 1996: Angel Eyes 2000: Dot Com Blues (Blue Thumb)

Milestone

 1981: All the Way Live (with Eddie Harris)
 1989: Prime Time 1990: Fourmost Live 1990: Fourmost Return 1993: Sum Serious Blues'

Другие лейблы

 1955: The Fantastic Jimmy Smith with Don Gardner Trio
 1965: The Amazing Jimmy Smith Trio — Live at the Village Gate (Metro)
 1965: Live in Concert — The Incredible Jimmy Smith (Metro)
 1972: Newport in New York '72 / The Jimmy Smith Jam, Vol. 5 (Atlantic)
 1974: Black Smith (Pride)
 1974: Paid in Full (Mojo)
 1975: 75 (Mojo)
 1976: Sit on It! (Mercury)
 1977: It’s Necessary (Mercury)
 1978: Unfinished Business (Mercury)
 1980: The Cat Strikes Again (LaserLight)
 1980: Second Coming (Mojo)
 1982: Off the Top (Elektra)
 1983: Keep on Comin (Elektra)
 2001: Black Cat / Daybreak (Castle)

Участие 
 Quincy Jones & Bill Cosby — The Original Jam Sessions 1969 (Concord) 2004
 Kenny Burrell — Ellington Is Forever, Ellington Is Forever Volume Two (Fantasy, 1975)
 Lenny White — Venusian Summer (L. White/J. Smith/Larry Young/Larry Coryell/Al DiMeola/Weldon Irvine/Hubert Laws) (Nemperor) 1975
 James Ingram — It’s Your Night (QWest) 1983
 Stanley Turrentine — Straight Ahead (S. Turrentine/J.Smith/G.Benson/L.McCann) (Blue Note) 1984
 Frank Sinatra — L.A. Is My Lady (Warners) 1984
 Michael Jackson — Bad (Hammond B3 Midi organ solo in «Bad») (Epic/Sony) 1987
 Dee Dee Bridgewater — Love and Peace: A Tribute to Horace Silver (Verve) 1994
 Joey DeFrancesco — Incredible! (Concord) 1999
 Joey DeFrancesco — Legacy (Concord) 2005

Сборники 
 Walk on the Wild Side: The Best of the Verve Years (2CD, 1995)

Примечания

Ссылки 
 Биография на AMG
 Биография Джимми Смита на сайте pro-jazz.com

Джазмены США
Исполнители Mercury Records
Исполнители Verve Records
Исполнители Blue Note Records